Славка Иванова Джерова е българска революционерка, деятелка на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО), активистка на македонската имиграция в България.

Биография 
Родена е в Охрид в родолюбивото семейство на Иван Настев и Василка Настева. Неин брат е революционерът Георги Настев. Още 17-годишна активно се включва в революционната дейност на ВМОРО. След това се жени за полковник Евтим Джеров от Охрид и се изселва в столицата на Свободна България София. Тук става видна активистка на македонската емиграция – дългогодишна председателка е на Охридско-Стружкото женско дружество и подпредседателка на Македонския женски съюз.

Умира в 1943 година в София. В некролога на Македонския женски съюз пише: „тя работи съ непоколебима вѣра въ националното ни превъзмогване и всеобщо обединение на българския народъ съ жадуващата отъ всинца ни свобода за поробенитѣ българи.“

Дъщеря ѝ Елена Джерова, по съпруг Палазова (1902 – 1977), също е активистка на Македонския женски съюз.

Родословие

Бележки 

Родени в Охрид
Деятелки на Македонския женски съюз
Български имигранти от Македония в София
Починали в София
Деятелки на ВМОРО
Славка